Рейнджер () — «мандрівник», «мисливець», «лісник», «єгер», «кінний поліцейський»

Персоналії 
 Найл Рейнджер (1991) — англійський футболіст, нападник клубу «Саутенд Юнайтед».

Техніка

Космонавтика 
 Рейнджер — американська космічна програма з вивчення поверхні Місяця.
 Рейнджер — серія американських безпілотних космічних апаратів для виконання американської космічної програми Рейнджер.
 Рейнджер-1
 Рейнджер-2
 Рейнджер-3
 Рейнджер-4
 Рейнджер-5
 Рейнджер-6
 Рейнджер-7
 Рейнджер-8
 Рейнджер-9

Авіаносці 
 USS Ranger (CV-61) — американський авіаносець типу «Форрестол».
 USS Ranger (CV-4) — американський авіаносець типу «Рейнджер».

Автомобілі 
 Ford Ranger — пікапи, що вироблялися компанією Ford з 1982 по 2012 роки.
 Hino Ranger — сімейство вантажівок середньої вантажопідйомності, що виробляються Hino Motors з 1969 року.

Організації

Силові 
 Рейнджери Армії США:
 75-й полк рейнджерів — елітний полк легкої піхоти у складі армії США.
 Школа рейнджерів — інтенсивний бойовий курс командирів підрозділів рейнджерівармії США.
 Техаські рейнджери — правоохоронні органи у штаті Техас (США).

Спортивні 
 Рейнджерс — професіональний шотландський футбольний клуб з міста Глазго.
 Рейнджерс — чилійський футбольний клуб з міста Талька.
 Квінз Парк Рейнджерс — англійський футбольний клуб, західного Лондона.
 Нью-Йорк Рейнджерс — професіональна хокейна команда міста Нью-Йорк.
 Своуп Парк Рейнджерз — американський футбольний клуб з Канзас-Сіті.
 Техас Рейнджерс — професійна бейсбольна команда міста Арлінґтон у штаті Техас.

Кіно 
 Рейнджер — американський кінофільм 2009 року.
 Могутні рейнджери — американський дитячий фантастичний телесеріал.
 Могутні рейнджери: Містична сила — 14-й сезон американського дитячого фантастичного телесеріалу «Могутні рейнджери».
 Могутні рейнджери — американський пригодницький фільм 2017 року.
 Вокер, техаський рейнджер — американський телесеріал 1993—2001 років.
 Самотній Рейнджер — американський вестерн 2013 року.
 Техаські рейнджери знов у сідлі — американський вестерн 1940 року.
 Техаські рейнджери — американський вестерн 1951 року.
 Техаські рейнджери — американський вестерн 2001 року.
 Ретчет і Кланк: Галактичні рейнджери — американсько-канадський 3D комп'ютерно-анімаційний пригодницько-комедійний фільм.

Топоніми 
 Рейнджер — місто, штат Джорджія, США
 Рейнджер — місто, штат Техас, США
 Рейнджер — гора у хребті Титон в Скелястих горах (штат Вайомінг, США)

Інше 
 Рейнджер парку — у США та деяких іших країнах, людина, зайнята в захисті і збереженні природоохоронних територій.